YGA steht für:
 Flughafen Gagnon, Gagnon (Québec), Kanada (IATA-Code)

yga steht für:
 Malyangapa, ausgestorbene Sprache der Pama-Nyunga-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung